Saint-Auban est un toponyme porté par plusieurs communes françaises :
 Saint-Auban, commune des Alpes-Maritimes ;
 Saint-Auban-sur-Durance, ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence, fusionnée avec Château-Arnoux ;
 Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, commune de la Drôme ;
 Saint-Auban-d'Oze, commune des Hautes-Alpes.

 Émile de Saint-Auban (1858-1947), avocat et journaliste français.

Homonymie de toponyme